Северо-Восточная компания — русское меховое торговое предприятие (компания), первоначально основанное в Иркутске предпринимателями Григорием Шелиховым и Иваном Голиковым в 1783 году (по другим данным в 1781 году и с двумя купцами Голиковыми) для пушного промысла на Алеутских островах и у берегов Северной Америки. Главное селение Северо-Восточной компании в Америке находилось на острове Кадьяк в Трехсвятительской гавани.

Данная компания была одной из нескольких, которые сформировались в Восточной Сибири в 1780-х годах. Указом российского императора Павла I 8 июля (19 июля) июля по новому стилю) 1799 года Северо-Восточная компания была преобразована в Российско-американскую компанию.

Руководители

См. также 
 Русская Америка
 Резня в Авауке

Примечания

Ссылки 
 Славороссия
 История Русской Америки

Российско-американские отношения
Торговые компании